

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Na Łąkach – część miasta Nowy Sącz
 Na Łąkach – część wsi Dąbrówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński
 Na Łąkach – część wsi Przysietnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Na Łąkach – część wsi Bajdy w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Na Łąkach – część wsi Brodnica Górna w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Na Łąkach – część wsi Dobra-Kolonia w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Na Łąkach – część wsi Kobylany w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów

Zobacz też 
 W Łąkach